Topp kan avse:

Topp – kallas överdelen eller den högsta punkten av en tredimensionell figur
 topp (plagg) – ett klädesplagg för damer
 topplock – en del i en förbränningsmotor
 Topp (golfterm) – en golfterm
 Topp – det danska namnet på en leksak, se snurra
 Topp (företag) – pommes frites & grönsaksfabrik i Brålanda
 Bergstopp – högsta delen av ett berg